Intendente :
 Intendente Alvear est une ville d'Argentine.
 Manique do Intendente est une freguesia portugaise.
 Intendente (Métro de Lisbonne) est une station de métro de Lisbonne.